12 обезьян:
 12 обезьян — фантастический фильм 1995 года.
 12 обезьян — фантастический телесериал 2015 года, основанный на фильме 1995 года.